Солга:
 Солга — железнодорожная станция (тип населенного пункта) в Вельском районе Архангельской области.
 Солга — железнодорожная станция Северной железной дороги.